Александр Михайлович Божко (1906—1984) — советский педагог. Народный учитель СССР (1980).

Биография  
Александр Божко родился 2 ноября 1906 года в слободе Рудня (ныне Волгоградская область, Россия), украинец. Семья происходила из  крепостных князей Четвертинских, переселённых с Волыни на новые земли. 

В 1928 году окончил Саратовский университет.  

В 1930-х годах был назначен заместителем наркома просвещения Северо-Осетинской АССР. Под его руководством на территории было открыто большое число средних и начальных школ, а также первая в республике музыкальная школа. Затем возглавлял отдел народного образования Орджоникидзевского городского Совета депутатов трудящихся.

В сентябре 1937 года был арестован по обвинению контрреволюционном заговоре и в июле 1938 года приговорён к 12 годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в Соловецком лагере.

После освобождения вернулся на Северный Кавказ и снова стал заниматься педагогической деятельностью. Работал учителем, а затем директором средней школы № 2 Кисловодска Ставропольского края.

Умер 23 октября 1984 года в Кисловодске. Похоронен на Городском (Белореченском) кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1963)
 Народный учитель СССР (1980)
 Орден Ленина 
 Медаль Н. К. Крупской

Примечания

Ссылки 

Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Похороненные в Кисловодске